Punta Gorda bzw. Puntagorda (span.: dicke Landzunge) steht für:
 Punta Gorda, eine Stadt in Florida
 Punta Gorda (Belize), eine Stadt in Belize
 Puntagorda, eine Gemeinde auf La Palma
 Punta Gorda (Montevideo), ein Stadtviertel von Montevideo

Siehe auch:
 Punta (Begriffsklärung)